

Мейплтон — місто, штат Айова
 Мейплтон — місто, штат Канзас
 Мейплтон — місто, штат Мен
 Мейплтон — місто, штат Міннесота
 Мейплтон — місто, штат Північна Дакота
 Мейплтон — місто, штат Пенсільванія
 Мейплтон — місто, штат Юта
 Мейплтон — селище, штат Іллінойс
 Мейплтон — переписна місцевість, штат Мен